Britannicus - Claudius római császár fiatalon meghalt fia
 Britannicus (Racine) - Racine színműve